Miejscowości w USA:
 Lanesville – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Harrison
Gminy w USA:
 Lanesville (ang. Lanesville Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Sangamon